Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 1999 – trzydzieste pierwsze mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB i FIRA. Zawody najwyższych trzech grup odbyły się w Walii w dniach od 26 marca do 4 kwietnia 1999 roku, grupa D rywalizowała natomiast w Szwajcarii w dniach od 20 do 27 marca 1999 roku.

W mistrzostwach po raz pierwszy wystąpiły zespoły z Anglii i Nowej Zelandii. Zwyciężyli w nich Nowozelandczycy, a najlepszym graczem turnieju został wybrany przedstawiciel triumfatorów Jerry Collins.

Grupa A 
Wyniki rundy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej.

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
1999 w rugby union
1999 w Europie
Rugby union w Walii
Rugby union w Szwajcarii